Der Tallahassee Tennis Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 29. April bis 5. Mai 2013 in Tallahassee, Vereinigte Staaten stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren. Das topgesetzte Duo im Doppel erhielt ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 27. bis 29. April 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 19 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Ilija Bozoljac
 Christian Harrison
 Greg Jones
 Michael Venus

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 59 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 52 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 66 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Tallahassee